

Косьцерниця — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Косьцерниця — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства